Вінтоняк — українське прізвище. Відомі носії:

 Вінтоняк Артур Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вінтоняк Василь Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вінтоняк Олекса Максимович — український історик, видавець, громадсько-політичний діяч.
 Вінтоняк Олена Василівна ( 1979) — український юрисконсульт, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Вінтоняк Ганна Григорівна ( 10 лютого 1941) — майстриня художнього ткацтва і вишивки. Народний майстер декоративно-прикладного мистецтва (1977), Заслужений художник України (2001); членкіня НСХУ (1980), НСМНМУ (1990)

Примітки 

Українські прізвища